Die Abkürzung KZV steht für:
 Kartell Zionistischer Verbindungen, siehe Kartell Jüdischer Verbindungen
 Kassenzahnärztliche Vereinigung, siehe Kassenärztliche Vereinigung
 Kielzugvogel, siehe Kielzugvogel
 Konzeption Zivile Verteidigung, siehe Zivilverteidigung #Bundesrepublik Deutschland

Die Abkürzung kzv steht für:
 die Papua-Sprache Komyandaret (ISO-639-3-Kürzel)

Abkürzung